Фалє́єв () — російське прізвище. Жіноча форма — Фалєєва.

Відомі носії 

 Фалєєв Іван Никифорович (Фалієв Іван Нечипорович; Фаліїв; 1858—1924) — український вчений у галузі рибництва, професор іхтіології
 Фалєєв Михайло Леонтійович (1730—1792) — купець, містобудівник, перший громадянин міста Миколаєва.
 Фалєєв Микола Григорович (1859—1933) — російський архітектор.
 Фалєєв Микола Іванович (псевдонім Чуж-Чуженін; 1872—1941) — режисер, драматург, журналіст.
 Фалєєв Микола Сергійович — радянський актор театру і кіно, актор Одеського російського драматичного театру, учень Меєргольда.

Див. також 
 Фалєєвська вулиця в місті Миколаєві.
 Острів Фалєєва — дніпровський острів у Києві (координати: 50.295373, 30.642568)
 Дуб Івана Фалєєва — проектована пам'ятка природи місцевого значення в Конча-Заспі біля Києва (дуб черещатий (Quercus robur) віком 400 років)